Druga hrvatska nogometna liga sezone 1998./1999. bila je jedinstvena, te se u njoj natjecalo 19 klubova. 
 
U Prvu HNL za sezonu 1999./2000. plasirali su se Vukovar '91 i Istra. Iz 2. HNL ispalo je šest posljednjeplasiranih klubova.

Ljestvica

Poveznice 
 1. HNL 1998./99.
 3. HNL 1998./99.
 4. rang HNL-a 1998./99.
 5. rang HNL-a 1998./99.
 6. rang HNL-a 1998./99.
 7. rang HNL-a 1998./99.
 Hrvatski nogometni kup 1998./99.

Izvori 
RSSSF: Croatia 1998./99.

1998
 2